Першогрудневе повстання 1924 року  — невдала спроба захоплення влади в Естонії більшовиками
 Першогрудневе повстання 2013 року  — події в Києві, що стали початком Революції гідності